

Geografia

Francia 
 Wahlen – antico nome tedesco di Vahl-lès-Faulquemont, comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)

Germania 
 Wahlen – ex comune ora frazione di Grasellenbach, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Wahlen – ex comune ora frazione di Kall, comune nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Wahlen – ex comune ora frazione di Kirtorf, città nel distretto di Gießen (Assia)
 Wahlen – ex comune ora frazione di Losheim am See, comune nel circondario di Merzig-Wadern (Saarland)

Italia 
 Wahlen – nome tedesco di Valle San Silvestro, frazione del comune di Dobbiaco nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Svizzera 
 Wahlen – comune nel distretto di Laufen (Canton Basilea Campagna)

Persone 
 Friedrich Traugott Wahlen (1899-1985) – politico svizzero

Storia 
 Piano Wahlen – programma di autosufficienza alimentare concepito nel 1940 dalla Svizzera

Pagine correlate 
 Johannes Vahlen (1830-1911) – filologo tedesco
 Wahl – pagina di disambiguazione